— аниме-сериал, созданный студией Ashi Productions. Транслировался по телеканалу TV Tokyo с 30 июня 1980 года по 25 января 1981 года. Всего выпущены 34 серии аниме. Сериал показывался также на Тайване, в Гонконге, Италии, Болгарии (канал БНТ 1) и арабских странах. Одноимённый фильм вышел 19 декабря 1981 года при содействии Toei Central Film. Занимает 8 место в рейтинге 10 аниме с несчастливым концом.

Сюжет 
Во вселенной существует планета S-1 (первая в системе «Саул»), которая очень сильно загрязнена, поэтому её обитатели — люди, вынуждены жить под землёй. Учёные нашли способ очистить планету, однако их интересы противоречат планам военных, желающих покинуть S-1 и колонизировать другую планету, пригодную для жизни. В итоге главком Зео Гаттлер уничтожает все разработки и организует военный переворот. Сын профессора Рейгана, Марин, лишившись отца, обвинённый в предательстве, сбегает на судне Pulser Burn и попадает во временно-пространственное искажение, оказавшись на Земле в начале 22 века. В это время её атакует Альдебаранская армия Гаттлера, ранее уничтожив марсианскую колонию. Сам Марин оказывается членом военной организации Blue Fixer, и доктору Куинштайн удается модифицировать Pulser Burn так, чтобы он мог соединяться с двумя земными аппаратами — Baldi Praise и Kato Ranger, образуя мощного робота «Балдиоса», способного к выходу в подпространство. Теперь новые союзники и друзья должны сражаться против агрессора, намеревавшегося сделать Землю домом для своей расы. В конце Гаттлер устроил таяние полярных льдов, а за ними глобальные цунами и потоп, которые почти полностью уничтожают человечество, оставляя героев в ужасе наблюдать за катастрофой. Ад наводнения унёс с собой 3,5 миллиарда жизней. Одна из вражеских субмарин вызвала радиоактивное загрязнение мирового океана.

Поскольку сериал был прерван на 34 эпизоде, вышедший позднее полнометражный фильм предлагает альтернативную историю, где Гаттлер всё-таки оказывается повержен. Последний бой между подпространственной крепостью «Алголь» и «Балдиосом» уничтожил всё оставшееся на Земле, окончательно превратившейся в S-1. Сюжет был построен на сложных отношениях между Марином и Афродией, командующей армией противника. Гаттлер даёт ей шанс отомстить за умершего брата, убив Марина, но она не может это сделать, стреляет в своего президента и совершает самоубийство. Марин, оставшийся в живых, возвращается на опустошенную и разрушенную Землю/S-1, где у него на руках умирает Афродия.

Роли озвучивали 

 Сериал
 Канэто Сиодзава — Марин Рейган
 Наоми Дзимбо — Роза Афродия
 Такэси Аоно — Гаттлер
 Такко Исимори — Такеси Цукикагэ / Голос за кадром
 Ёсино Отори — Доктор Элла Куинштайн
 Киёнобу Судзуки — Джек Оливер
 Тэссё Гэнда — Лайтер Хокуто
 Кэйко Ёкодзава — Джеми Хосино
 Кадзухико Иноуэ — Дэвид Уэйн / Милан
 Кохэй Мияути — Доктор Рейган (отец Марина)
 Масанобу Окубо — Ториномия III (Император С-1) 
 Минору Инаба — Морган
 Кацуносукэ Хори — Харман
 Эйко Масуяма / Мами Кояма — Эми Латин
 Тосио Фурукава — Алан / Латоп
 Масато Ибу — Гаро
 Акира Камия — Дегрус
 Хиротака Судзуоки — Карин Фрик
 Кадзуюки Согабэ — Кайзер
 Акира Мураяма — Капитан Роман
 Кумико Такидзава — Лили
 Саэко Симадзу / Томико Судзуки — Эмили (сестра Оливера)
 Юдзи Мицуя — Рой
 Бандзё Гинга / Тамио Ооки — Король Бард (отец Джеми)
 Синдзи Номура — Компьютер базы «Blue Fixer»
 Фильм
 Канэто Сиодзава — Марин Рейган
 Кэйко Тода — Роза Афродия
 Хидэкацу Сибата — Гаттлер
 Сёдзо Иидзука — Негрос
 Сёдзиро Кихара — Гаро
 Макото Тэрада (Мугихито) — Дегрус
 Сигэру Тиба — Милан
 Тэйдзи Омия — Морган
 Масато Яманоути — Доктор Рейган
 Такэми Накамура — Император С-1
 Дайдзиро Цуцуми — Раска
 Юко Оти — Лила
 Томико Судзуки — Эмили
 Тамио Ооки — Король Бард
 Кадзухико Иноуэ — Дэвид Уэйн
 Хидэюки Танака — Джек Оливер
 Тэссё Гэнда — Лайтер Хокуто
 Кэйко Хан — Джеми Хосино
 Аико Коносима — Доктор Элла Куинштайн
 Кацуносукэ Хори — Такеси Цукикагэ / Голос за кадром

Выпуск 

Изначально планировалось транслировать 39 серий, но сериал был прерван, причём оказались пропущены 31, 33 и 34 серии, и часть непоказанного по телевидению в Японии вышла позднее на DVD от Pioneer LDC в 2000—2002 годах. Причиной отказа от продолжения послужили низкие рейтинги по сравнению с Mobile Suit Gundam. В Италии компания Yamato Video в 2007 году выпустила 6 DVD в составе Baldios Box.

Фильм состоял из разных эпизодов оригинального сериала с некоторым добавлением нового материала. После плохого и внезапного конца в январе, поклонники требовали достойного финала, который они и получили в декабре 1981 года. У дистрибьютора Toei как раз был перерыв после Adieu Galaxy Express 999, и проблем с показом не возникло. Были смонтированы две версии — одна 118 минутная, демонстрировавшаяся в японских кинотеатрах, и вторая, более короткая — 99 минут, которая поступила в американский прокат. В США Space Warriors: Battle for Earth Station S/1 появился на VHS в 1987 году благодаря Celebrity Home Entertainment, а затем в 1994 году распространялся от компании «Best Film & Video». В Италии японскую версию на DVD издала Yamato Video в 2005 году. На Кубе показ в кинотеатрах прошёл в 1988 году под названием «Ялтус».

Робот и его составные части отылали к Daitarn 3 и Zambot 3. Некоторые наработки, оставшиеся невостребованными, были реализованы в сериалах GoShogun и Tokusou Kihei Dorvack. Всё потому, что за анимацию последних отвечал Осаму Камидзё, который сделал дизайн персонажей в Space Warrior Baldios. Изображение императора S-1 в шлеме использовалось для шуток на форуме 2ch.net, где он был известен как Хэйка. Марин назван Марлоном на видеокассете Best Film & Video. Афродия является красивой девушкой, только когда распускает волосы и снимает очки, она клянётся отомстить за убитого брата, похожего на нацистскую версию Капитана Видео. С Марином её связывает фраза: «Я никогда не прощу тебя!». Армагеддон на Земле напоминает «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», и на фоне могла играть «We’ll Meet Again».

28 октября 2015 года, по случаю 35-летия «Балдиоса», от Bandai Visual ограниченным тиражом вышел комплект Blu-ray, где присутствуют все 34 серии плюс фильм. Перед этим, 13 сентября, в кинотеатре Toho Cinemas Shinjuku, состоялся премьерный показ. В нём приняли участие президент Production Reed Тосихико Сато и создатели аниме: Акиёси Сакаи (сценарий, концепция), Гэн Сато (меха-дизайн, раскадровка), Дзюндзи Нисимура (режиссёр эпизодов).

Американская компания Discotek Media осуществила выпуск фильма и сериала на Blu-ray 1 мая и 30 октября 2018 года.

8 мая 2019 года сервис Crunchyroll добавил фильм Space Warrior Baldios в каталог для пользователей США и Канады, с английскими субтитрами и японской озвучкой. В 2020 году модель Балдиоса выпустила Good Smile Company в серии Moderoid, ранее продавались комплекты Bandai и Yamato USA. Робот разбирался на составные части и соединялся, оружие было как в аниме: плечевые пушки, лазерное ружьё, щит, два меча Pulsaber, которые вместе образовывали копьё. Good Smile объявила о новом тираже Moderoid в сентябре 2022 года. На 2023 год гонконгская компания Awaken Studio анонсировала выпуск Балдиоса в серии Pose+ Metal.

Саундтрек 

Саундтреки к сериалу и фильму впервые вышли на грампластинках от King Records в 1980 и 1981 годах, в 2009 году появилось переиздание.  
 Диск 1
 Музыка и аранжировка: Кэнтаро Ханэда
 Стихи: Кого Хотоми (1, 9, 12, 16)
 Вокал: Исэ Коити (1, 16), Исао Таира (9), Кадзуко Кавасима (12)
 Диск 2
 Музыка: Масаки Сато (1, 17), Кэнтаро Ханэда (2—16)
 Аранжировка: Кодзи Судзуки & TONY (1, 17), Кэнтаро Ханэда (2—16)
 Аранжировка струнных: Аоки Нодзоми (17)
 Стихи: Масатоси Уэда (1), Кого Хотоми (9, 10), Масаки Сато (17)
 Вокал: TONY (1, 17), Кэйко Тода (9, 10)

В 2006 году часть трека «Overture» была использована американскими рэперами Ghostface Killah и MF Doom как семпл для песни «Angels».

Компьютерные игры 

В 2008 году на платформе PlayStation 2 вышла одна из тактических ролевых игр серии Super Robot Wars — Super Robot Wars Z, разработанная компанией Banpresto и изданная Namco Bandai Games. В состав, наряду с популярными меха, включён и Space Warrior Baldios. Персонажи из совершенно разных вселенных объединяются и сражаются друг с другом. Используется переработанная система отрядов с возможностью смены построений. В 2009 году появилось новое издание Super Robot Wars Z Special Disc, которое не содержало кампанию оригинальной игры.

Марина Рейгана озвучил Такуми Ямадзаки, Афродию — Рёко Нагата, Фрика — Кэйдзи Фудзивара.

В 2011—2012 годах появилась Super Robot Wars Z2 для PlayStation Portable, состоящая из двух эпизодов: «Destruction» (破界篇 Hakai Hen) и «Regeneration» (再世篇 Saisei Hen).

В апреле 2018 года Балдиос получил ограниченное участие в Super Robot Wars X-Ω.

Примечания

Литература 
 
 Ledoux T., Ranney D. Complete Anime Guide: Japanese Animation Film Directory and Resource Guide. 2nd edition. — Tiger Mountain Press, 1997. — 214 p. — ISBN 978-0964954250

Ссылки 
 Uchu Senshi Baldios — Japanese Movie Database 
 
 Space Warrior Baldios TV series на сайте студии Ashi Productions 
 Space Warrior Baldios Theatrical Film на сайте студии Ashi Productions

Апокалиптические фильмы
Мультфильмы экологической тематики